В одиночному розряді тенісного турніру USLTA Atlantic City 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Маріту Редондо 6-2, 7-5.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

USLTA Atlantic City